John Wofford ist der Name folgender Personen:

* John Wofford (Reiter, 1898) (1898–1955), US-amerikanischer Vielseitigkeitsreiter
 John Wofford (Reiter, 1931) (1931–2021), US-amerikanischer Vielseitigkeitsreiter